The Vagabond King – operetta di Rudolf Friml in quattro atti del 1925.
Se io fossi re (The Vagabond King) – film statunitense del 1930 diretto da Ludwig Berger.
Il re vagabondo (The Vagabond King) – film statunitense del 1956 diretto da Michael Curtiz.